Venus (astrologie)
Venus (mythologie), de Romeinse godin van de liefde en schoonheid
Venus (planeet), een planeet in het zonnestelsel

Geografie:
Venus (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Venus (Roemenië), een badplaats aan de Zwarte Zee
Venus (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas

Beelden en schilderijen:
Venusbeeldje
Slapende Dame van Malta (ook Slapende Venus of Venus van Malta), een kalkstenen beeldje
Venus van Milo, een Grieks marmeren beeldhouwwerk
Venus van Willendorf, een beeldje dat in 1908 op een paleolithische vindplaats bij Willendorf (Oostenrijk) is gevonden
Venus van Laussel, een beeldje uit het neolithicum op een grot in de Dordogne
De Geboorte van Venus, een schilderij van Sandro Botticelli

Entertainment:
Venus (film), een Britse film uit 2006
Venus (Frankie Avalon), een lied van Frankie Avalon
Venus (Shocking Blue), een lied van de Nederlandse band Shocking Blue uit 1969, gecoverd door Casey and the Pressure Group, Bananarama en Sandra van Nieuwland
Venus (Lady Gaga), een lied van Lady Gaga uit 2013
Venus (Frenna), een lied van Frenna in samenwerking met Ronnie Flex en Snelle uit 2020
Venus (popgroep), een popgroep uit België
Venus Records (Japan), een Japans platenlabel voor jazz 
Venus (India), een Indiaas platenlabel
Venus (Italië), een Italiaans platenlabel
Venus (album van We Are the Fury), een album van de Amerikaanse alternatieve-rockband We Are the Fury
Venus (album van Joy Williams), een album van de Amerikaanse singer-songwriter Joy Williams
Venus (album van Upper Wilds), een album van de Amerikaanse noiserockband Upper Wilds

Overige:
Venus (Donauwörth), een historisch motorfietsmerk
Venus (Londen), een historisch motorfietsmerk
Venus (uitgeverij), een uitgeverij te Franeker
Venus (voornaam), een meisjesnaam
Venus (cocktail), een cocktail van gin
Venus (geslacht), een geslacht van tweekleppige schelpdieren
Ocean Monarch (schip, 1951), een Grieks schip
Venus, een scheermes voor vrouwen van Gillette (merk)

Zie ook 
Venusheuvel, een driehoekig gebied onder aan de buik van een vrouw
Venusovergang, als de planeet Venus, vanaf de aarde gezien, voor de zon langs schuift
Venusvliegenvanger, een vleesetende plant